Влади́мир Щерби́на:
 Щербина, Владимир Анатольевич (1950—2015) — украинский журналист.
 Щербина, Владимир Васильевич (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Щербина, Владимир Витальевич (1907—1978) — советский геохимик.
 Щербина, Владимир Родионович (1908—1989) — специалист в области теории литературы, истории эстетики и литературоведения, критик.